

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Ravenna ha scontato 3 punti di penalizzazione.
L'Este ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra la 15ª e la 18ª classificata non si è disputato in quanto a fine campionato tra le due squadre c'è stato un divario maggiore di 8 punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Sansovino ha scontato 4 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra la 13ª e la 16ª classificata non si è disputato in quanto a fine campionato tra le due squadre c'è stato un divario maggiore di 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra la 13ª e la 16ª classificata non si è disputato in quanto a fine campionato tra le due squadre c'è stato un divario maggiore di 8 punti.

Note

Voci correlate 
 Serie D 2011-2012
 Serie D 2011-2012 (gironi A-B-C)
 Serie D 2011-2012 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2011-2012

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011